Фигейра () может означать:

Топонимы 
 Фигейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Фигейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Ламегу.
 Фигейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Пенафиел.

 Составные названия
 Сан-Жулиан-да-Фигейра-да-Фош — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.

Персоналии 
 Фигейра де Алмейда, Антониу (1784—1847) — португальский военный и филэллин.
 Фигейра, Гильем (XIII век) — лангедокский трубадур и критик католической церкви.
 Фигейра Монжардим, Маиза (Маиза Матараззо или просто Маиза; 1936—1977) — бразильская певица и актриса.
 Фигейра Фернандес, Марио (род. 1990) — бразильский и российский футболист.
 Камачо Фигейра, Пабло (род. 1990) — венесуэльский футболист.
 Фигейра, Томас (род. 1948) — американский историк, специалист по антиковедению.
  (род. 1984) — бразильский футболист, левый нападающий.

Примечания